Национальная лига футзала ( — LNFS), высшим дивизионом которой является Примера (), также известная как Почётный дивизион () — профессиональная мини-футбольная лига в Испании. Чемпион определяется по результатам игр плей-офф. Примера (до 2010 — Почётный Дивизион) основана в 1989 году. Больше всего побед в нём на счету мадридского клуба «Интер Мовистар» — 12 титулов. Соперничество между ним, мурсийским «Эль-Посо» и «Барселоной» лежит в основе большинства последних чемпионатов.

Успехи, демонстрируемые испанскими клубами в Кубке УЕФА по мини-футболу и Межконтинентальном Кубке, позволяют рассматривать испанский чемпионат в качестве претендента на звание сильнейшего первенства планеты (наряду с чемпионатом Бразилии).

Участники сезона 2021/22

Участники финала и победители регулярного чемпионата

Чемпионы 
  Мовистар Интер: 14
 1989/90, 1990/91, 1995/96, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 
 Барселона: 6
 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 
 Эль-Посо: 5
 1997/98, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10
 
 Плайас де Кастельон: 2
 1999/2000, 2000/01
 
 КЛМ Талавера: 2
 1991/92, 1996/97
 
 Каха Сеговия:1
 1998/99
 
 Пинтурас Лепанто Сарагоса:1
 1994/95
 
 Маспаломас Соль де Эуропа:1
 1993/94
 
 Марсанс Торрехон: 1
 1992/93

См. также 
 Кубок Испании по мини-футболу
 Королевский кубок Испании по мини-футболу
 Суперкубок Испании по мини-футболу

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт лиги

Испания
Мини-футбол в Испании
Чемпионат Испании по мини-футболу